Schwalbe Classic 2023 var et cykelløb, der var den 16. udgave af criteriet Schwalbe Classic, tidligere kendt som Down Under Classic i Adelaide, Australien. Løbet blev kørt som et optaktsløb til Tour Down Under 2023 og blev arrangeret 14. januar 2023. Det blev vundet af Caleb Ewan fra det australske landshold for tredje udgave i træk og femte gang i karrieren, foran Jordi Meeus og Kaden Groves.

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Resultater

Referencer

Eksterne henvisninger
 
 

People's Choice Classic
Cykelløb i 2023